При разработке каждой версии SQL Server корпорация Microsoft использует внутреннее версионирование для контроля за выпускаемыми версиями продукта, например 7.00.699, где первое число соответствует поколению продукта, второе число — резервное, используется когда изменений в новой версии продукта для присваивания очередной версии поколения недостаточно, но данная версия выпускается как самостоятельный продукт, а не дополнение к имеющемуся. В частности, такой использовался при выпуске SQL Server 6.5, который при официальном выпуске имел версию 6.50.201 (для сравнения, версия при выпуске SQL Server 6.0 — 6.00.121), а также при выпуске SQL Server 2008 R2, получивший номер версии 10.50.2500.0 (SQL Server 2008 — 10.00.5500.00). При выходе каждое поколение продукта получает маркетинговое название, например SQL Server 2000, SQL Server 2005. Следует отметить, что указание года в названиях очередного поколения продукта было введено при выпуске SQL Server 2000, до него маркетинговое название совпадало с поколением продукта. Третье число используется для указания версии основного исполняемого файла продукта (например, Sqlservr.exe для SQL Server 7.0 и SQL Server 2000), которая увеличивается с каждой новой версией файла, например, при установке пакетов обновлений () или пакетов исправления безопасности.

Версионность

Database Engine 
Как правило, под версией SQL Server понимают версию выполняемого компонента Database Engine. Определить его версию можно несколькими способами. Одним из наиболее распространенных способов является использование специальной функции языка Transact-SQL SELECT @@VERSION
При подключении к работающему серверу с помощью анализатора запросов и выполнении данной команды сервер вернёт ответ в виде:

 Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)   Mar 29 2009 10:11:52   Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation  Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7600: )

Для SQL Server возвращаются следующие сведения: версия SQL Server, архитектура процессора, дата сборки SQL Server, заявление об авторских правах, выпуск SQL Server, версия операционной системы. Для SQL Windows Azure возвращаются следующие сведения: выпуск — «База данных SQL Windows Azure», уровень продукта «(CTP)» или «(RTM)», версия продукта, дата сборки, заявление об авторских правах. Эти параметры по отдельности можно получать при помощи функции SERVERPROPERTY() (начиная с SQL Server 2000).

Альтернативные способы определения версии сервера включают в себя: использование обозревателя объектов в среде SQL Server Management Studio, который отображает сведения о выпуске при подключении к серверу (а также при просмотре свойств сервера), просмотр первых строк файла журнала ошибок, а также просмотр свойств исполняемого файла sqlservr.exe. Начиная с выпуска SQL Server 2008, можно также использовать отчет (доступный на странице Сервис Центра установки) об обнаруженных установленных компонентах SQL Server.

Прочие компоненты

Клиентские средства 
Определить версию клиентских средств, установленных в системе, а также версию Database Engine и некоторых других компонентов можно при помощи пункта «О программе» () в меню «Справка» (). Такой подход реализован в SSMS, BIDS и Visual Studio.

Уровни продукта 
При выпуске новых версий продукта Microsoft использует понятие уровня продукта, в целом соответствующее общепринятому делению на стадии разработки программного обеспечения:

Основная линейка

SQL Server 2000

SQL Server 2005

SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012

SQL Server 2014

SQL Server 2016

SQL Server 2017

SQL Server 2019

SQL Server Compact Edition

Примечания

Источники-списки

Прочие источники

Ссылки 
 SQL Server Version Database 
 SQL Server Builds 
 The SQL Server 2012 builds that were released after SQL Server 2012 Service Pack 1 was released 

Microsoft SQL Server